Thomas Rivers kan syfta på bland andra:

* Thomas Rivers (1798–1877), brittisk hortonom
 Thomas Rivers (1819–1863), amerikansk politiker
 Thomas Milton Rivers (1888–1962), amerikansk virolog